Бриківська сільська рада — Рівненська область, Корецький район
 Бриківська сільська рада — Тернопільська область, Шумський район